Forkortelsen EPA kan have flere betydninger:
 EPA er en forkortelse for en en omega-3-fedtsyre der hedder Icosapentaensyre
 EPA-aftalerne er EUs betegnelse for Økonomiske partnerskabsaftaler med Afrika (Economic Partnership Agreements), men den engelske forkortelse bruges også på dansk.
 Environmental Protection Agency, den amerikanske forbundsregerings miljøbeskyttelsesagentur
 EPA (varehuskæde) − en tidligere svensk varehuskæde